Un tengu est une divinité mineure de la mythologie japonaise.
 Tengu est un roman de Graham Masterton inspiré de cette divinité.
 Tengu est un manga japonais de Hideki Mori adapté du roman de Jirō Osaragi, Kurama Tengu.
 Tengu no michi est une forme de budō.